Михаил Иванович Золотухин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году в Сарапуле. Член ВКП(б) с 1929 года.

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1922—1954 гг. — в РККА, помощник директора Новороссийского цементного завода «Пролетарий», помощник начальника Политического отдела машинно-тракторной станции, директор машинно-тракторной станции, 1-й секретарь Кизлярского окружного комитета ВКП(б), 1-й заместитель председателя Исполнительного комитета Орджоникидзевского краевого Совета, 2-й секретарь Орджоникидзевского/Ставропольского краевого комитета ВКП(б), комиссар объединённых партизанских отрядов Орджоникидзевского края, 1-й секретарь Кустанайского областного комитета КП(б) Казахстана, 1-й секретарь Павлодарского областного комитета КП Казахстана, председатель Западно-Казахстанского областного Совета профсоюзов.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Умер в 1954 году в Уральске.

Ссылки 
 Золотухин
 Золотухин

Вторые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Первые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана
Первые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Первые секретари Кизлярского окружкома ВКП(б)
Депутаты Ставропольского краевого совета
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)